Roloff se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Erhard Roloff
 Christian Ludwig Roloff